Моравске-Будеёвице () — город в районе Тршебич края Высочина, Чехия.

Находится в 19 км на юг от города Тршебич на европейском маршруте E59 Йиглава (45 км на север) и Зноймо (30 км южнее).

История 
Первое упоминание о Моравске-Будеёвице относится к 1231 году, когда город был упомянут в документе, объявлявшем, что папа Григорий IX берёт под своë покровительство Констанцию Венгерскую, вдову Пржемысла Отакара I со всем её имуществом. Вероятно, укреплённое поселение существовало здесь в конце XIII века, тогда же датировано возникновение рынка на месте центральной части сегодняшнего города.

Города-побратимы 
  Пулькау (Австрия)

Население

Примечания

Ссылки 

Города края Высочина